Lopiac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Loupiac (Gironde)
 Loupiac (Lot)
 Loupiac (Tarn)
 Loupiac-de-la-Réole (Lopiac de la Rèula)